

Косьорув — село в гміні Вількув Опольського повіту Люблінського воєводства
 Косьорув — село в гміні Лазіська Опольського повіту Люблінського воєводства
 Косьорув — село в гміні Ґура-Свентей-Малґожати Ленчицького повіту Лодзинського воєводства